Cordella — рід грибів родини Apiosporaceae. Назва вперше опублікована 1886 року.

Класифікація 
До роду Cordella відносять 12 видів:

Примітки

Джерела 
 Spegazzini, C. 1886. Fungi guaranitici. Pugillus I. Anales de la Sociedad Científica Argentina. 22(4):186-224 - P.210

Роди грибів
Сордаріоміцети